Keyßer ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Keyßer (1877–1961), deutscher Missionar

Siehe auch:
 Kaißer
 Kayßer
 Kaysser
 Keysser
sowie:
 Kaiser (Familienname)
 Kayser (Familienname)
 Keiser
 Keyser